Боб Груэн () — американский фотограф, известный по работе с популярными рок-музыкантами.

Биография 
Боб Груэн родился в США в 1945 году. Начинал свою карьеру сотрудничая с Бобом Диланом и получил известность как персональный фотограф Джона Леннона в Нью-Йорке.

Самая его известная работа — фотография Леннона в футболке с надписью New York. Кроме того, Боб работал с другими музыкантами, включая New York Dolls, The Clash, Ramones, Патти Смит, Blondie, Led Zeppelin, The Who, Дэвида Боуи, Тину Тёрнер, Элтона Джона, Aerosmith, Kiss, Элиса Купера и Green Day.

Книги 
 The Sex Pistols: Chaos (1990), ISBN 978-0711921214
 The Rolling Stones — Crossfire Hurricane (1997), Genesis Publications
 The Clash (2004), ISBN 978-1903399347
 John Lennon — The New York Years (2005), ISBN 978-1584794325
 Rockers: The Exhibit, (Cosac Naify, 2007)
 New York Dolls Photographs by Bob Gruen (2008), ISBN 978-0810972711
 Rock Seen — Bob Gruen (2011), ISBN 978-0810997721

Фильмография 
 Американское правосудие (сериал, 1998)
 Угол зрения: История панк-рока (ТВ, 2005)
 США против Джона Леннона (2006)
 Правдивая голливудская история (сериал, 2007)
 Час (сериал, 2008)
 Американские мастера (сериал, 2010)
 Биография (сериал, 2010)
 Рок-н-ролл в объективе: Фотографии Боба Груэна (2011)
 Кто стрелял в рок-н-ролл: Фильм (2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Фотографы-портретисты